

Toponyme

Nauendorf, ancienne commune de l'arrondissement de Saale en Saxe-Anhalt, désormais partie de la ville de Wettin-Löbejün
Nauendorf, commune de Thuringe